Vancsaj Szuvari, angolosan Wanchai Suvaree (วันชัย สุวารี) thaiföldi nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett.

Nemzetközi játékvezetés 
A Thaiföldi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett.

Olimpia 
Mexikóvárosban rendezték a XIX., 1968. évi nyári olimpiai játékok olimpiai labdarúgótorna döntő mérkőzéseinek, ahová a FIFA Játékvezető Bizottsága (JB) meghívta közreműködő játékvezetőnek. A tornán egy csoportmérkőzést, a Mexikó–Guinea (4 : 0) találkozót irányította. A FIFA elvárásának megfelelően ha nem vezetett, akkor valamelyik működő társának segített partbíróként. Két csoportmérkőzésen és az egyik elődöntő találkozón, a Bulgária–Mexikó (3 : 2) mérkőzést vezető etióp Seyoum Tarekegn játékvezető második számú segítő partbírója lehetett.

Vezetett mérkőzéseinek száma: 1 + 3 (partbíró).

Thai labdarúgó-játékvezetők